3 miejscowości w Polsce: 

 Bocheniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Bocheniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Bocheniec – sanktuarium koło Jadownik w woj. małopolskim, w gminie Brzesko

Inne:
 Bocheniec – wzgórze na granicy Jadownik i Okocimia (gmina Brzesko)